Пальяссааре — эстонский топоним:

 Пальяссааре — микрорайон в районе Пыхья-Таллинн города Таллина.
 Пальяссааре — залив Балтийского моря.
 Пальяссааре — полуостров в Таллине.
 Пальяссааре — морской порт в Таллине.
 Пальяссааре — улица в Таллине.
 Пальяссааре — птичий заказник в Таллине.